Алекса́ндр Сидоре́нко:
 Сидоренко, Александр Александрович (1960—2022) — советский пловец.
 Сидоренко, Александр Алексеевич (1907 — ?) — украинский советский архитектор.
 Сидоренко, Александр Аркадьевич (род. 1973) — украинский певец и музыкант.
 Сидоренко, Александр Васильевич (1917—1982) — советский геолог. 
 Сидоренко, Александр Игнатьевич (1911—1985) — советский альпинист и кинодокументалист.
 Сидоренко, Александр Филиппович (1915—1982) — Герой Советского Союза.